Márkos Albert (1878–1949) tanulmány- és tankönyvíró
Márkos Albert (1914–1981) zeneszerző, karnagy, tanár
Márkos Albert (1944) erdélyi hegedűművész
Márkos Albert (1967) csellista, zeneszerző